Oczko – kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu, uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki. Ogólne pojęcie oznaczające każdy znak w poligrafii.

W typografii komputerowej (DTP) oczko jest wypierane przez pojęcie glifu.

Typografia